200 steht für:
 das Jahr 200
 200 (Punkband), färöische Punkband
 200 (South Park), 200. Episode der Serie South Park

Kraftfahrzeuge:
 Audi 200, deutsches Automobil
 Chrysler 200, US-amerikanisches Automobil
 Packard 200, US-amerikanisches Automobil
 TVR Griffith 200, britisch-US-amerikanisches Automobil

Informatik:
 200 (OK), ein  HTTP-Statuscode, siehe HTTP-Statuscode#2xx – Erfolgreiche Operation

Siehe auch:
 Doppelhundert